Джейк Аллен О'Брайен (род. 25 сентября 1984, Индианаполис, США) американский профессиональный боец смешанных боевых искусств. Выступал в полутяжелом и тяжелом весе. Выступает на профессиональном уровне начиная с 2005 года, известен по участию в турнирах таких бойцовских организаций как UFC, WEC и Dream.

Биография 
Родился и вырос в Индианаполисе, штат Индиана , учился в  Franklin Central High школе, где участвовал на соревнованиях по  борьбе, футболе и легкой атлетике. По борьбе становился О'Брайен трехкратным чемпионом государственного учреждения имел рекорд по схваткам 152-9. О'Брайен дальше занимался борьбой в университете Purdue. Дебюртировал в смешанные единоборства в 2005 году и имел рекорд 7-0, выиграв 1 бой в топовой организации WEC прежде чем подписал контракт с UFC.

Статистика в смешанных единоборствах 

|-
| Победа
| align=center| 15–4
| Миодраг Петкович
| Решением (единогласным)
| Flawless FC 1: The Beginning
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Чикаго, США
| 
|-
| Победа
| align=center| 14–4
| Джеймс Шоу
| Сабмишном	(удушение ручным треугольником)
| Indy MMA
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:06
| Индианаполис, США
| 
|-
| Поражение
| align=center| 13–4
| Гегард Мусаси
| Сабмишном	(удушение гильотиной)
| Dream 15
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:31
| Сайтама, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 13–3
| Тони Валтонен 
| Решением	(единогласным)
| Fight Festival 27
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Хельсинки, Финляндия
| 
|-
| Победа
| align=center| 12–3
| Дэйв Гесс 
| Сабмишном	(кимура)
| MMA Big Show: Triple Threat
| 
| align=center| 2
| align=center| 4:24
| Индиана, США
| 
|-
|  Поражение
| align=center| 11–3
| Джон Джонс
| Сабмишном	(удушение гильотиной)
| UFC 100
| 
| align=center| 2
| align=center| 2:43
| Лас-Вегас, США
| 
|-
| Победа
| align=center| 11–2
| Кристиан Веллиш 
| Решением	(раздельным)
| UFC 94
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Лас-Вегас, США
| 
|-
|  Поражение
| align=center| 10–2
| Кейн Веласкес
| Техническим нокаутом	(удары)
| UFC: Silva vs. Irvin
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:02
| Лас-Вегас, США
| 
|-
| Поражение
| align=center| 10–1
| Андрей Орловский
| Техническим нокаутом	(удары)
| UFC 82
| 
| align=center| 2
| align=center| 4:17
| Колумбус, США
| 
|-
| Победа
| align=center| 10–0
| Хит Херринг 
| Решением	(единогласным)
| UFC Fight Night 8
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Холливуд, США
|
|-
| Победа
| align=center| 9–0
| Джош Шокмен 
| Решением	(единогласным)
| UFC 65
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Сакраменто, США
| 
|-
| Победа
| align=center| 8–0
| Кристоф Мидукс 
| Техническим нокаутом	(удары)
| UFC Fight Night 6
| 
| align=center| 2
| align=center| 0:52
| Лас-Вегас, США
| 
|-
| Победа
| align=center| 7–0
| Патрик Хармен 
| Сабмишном	(удушение сзади)
| UFL: United Fight League
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:46
| Индианаполис, США
| 
|-
| Победа
| align=center| 6–0
| Антуан Хайес 
| Техническим нокаутом	(удары)
| LOF: Legends of Fighting 6
| 
| align=center| 1
| align=center| N/A
| Индианаполис, США
| 
|-
| Победа
| align=center| 5–0
| 	Джей Уайт 
| Нокаутом	(удар)
| WEC 19
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:14
| Лемур, США
| 
|-
| Победа
| align=center| 4–0
| Джонатан Иви 
| Техническим нокаутом	(удары)
| LOF: Legends of Fighting 4
| 
| align=center| 1
| align=center| N/A
| Индианаполис, США
| 
|-
| Победа
| align=center| 3–0
| Энтони Фергюсон 
| Техническим нокаутом	(удары)
| LOF: Revolution
| 
| align=center| 1
| align=center| N/A
| Плейнфилд, США
| 
|-
| Победа
| align=center| 2–0
| Пол Бауэрс 
| Техническим нокаутом	(удары)
| IFC: Integrated Fighting Classic 3
| 
| align=center| 1
| align=center| N/A
| Плейнфилд, США
| 
|-
| Победа
| align=center| 1–0
| Крис Кларк
| Техническим нокаутом	(удары)
| MT: Madtown Throwdown 3
| 
| align=center| 1
| align=center| N/A
| Мадисон, США
|

См. также 
 Official Site of Irish Jake

Бойцы смешанных единоборств США